Herly kan syfta på:
 Herly, Pas-de-Calais
 Herly, Somme